Доссена́йм-Кошерсбе́рг () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Трюштерсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 1,79 км², население — 210 человек (2006) с тенденцией к росту: 231 человек (2013), плотность населения — 129,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 228 человек, в 2012 году — 236 человек, а в 2013-м — 231 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 146 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 111 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности 76,0 %, в 1999 году — 72,2 %). Из 111 активных трудоспособных жителей работали 106 человек (53 мужчины и 53 женщины), 5 числились безработными (трое мужчин и две женщины). Среди 35 трудоспособных неактивных граждан 16 были учениками либо студентами, 14 — пенсионерами, а ещё 5 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки